Gao Yao (Qingdao, 13 de julho de 1970) é um futebolista profissional chinês, meia, atua no Shandong Luneng.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Qingdao
Futebolistas da China
Futebolistas do Shandong Taishan Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002